Аццоне:

 Аццоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.
 Аццоне II — католический деятель X—XI веков.
 Аццоне Висконти (1302—1339) — представитель дома Висконти, правитель Милана.